"Korobeiniki" () és una cançó popular russa també coneguda com a Korobushka. La cançó parla sobre la trobada d'un venedor ambulant i una noia d'ulls foscs anomenada Katia, que regategen el preu dels productes, com a metàfora del festeig, fins que el korobeinik li acaba fent un petó. Fora de Rússia, la cançó és àmpliament coneguda degut a la versió realitzada per Nintendo l'any 1989 amb motiu del conegut joc Tetris per la qual cosa sovint es coneix com a cançó del Tetris.

Història 
"Korobéiniki" està basada en un poema amb el mateix nom escrit per Nikolai Nekrasov i publicat a la revista Sovreménnik l'any 1861. Com a conseqüència del seu ritme ràpid i el seu estil de ball, es va convertir ràpidament en una cançó molt popular.

Els korobeinki (en singular, korobeinik) eren venedors ambulant que portaven safates amb mercaderies com teles, articles de merceria, llibres i altres articles petits durant la Rússia prerevolucionària.

Versions modernes 

N'Hirokazu Tanaka va escollir aquesta cançó per a la versió del videojoc Tetris per a Game Boy. Des de llavors, fora de Rússia s'ha associat la cançó amb el videojoc.

Letra

Referències

Enllaços externs 
 "performance" de Barynya 
 Partitura de Michael Gluck 

Cançons
Obres del 1861
Rus